Cet article présente les épisodes de la web-série d'animation américaine Lego Nexo Knights réalisée par Tommy Andreasen. Tout comme la série télévisée Nexo Knights, cette web-série est dérivée de la gamme homonyme du jeu de construction Lego.

Épisode 1 : L'Alliance du Fortrex

Épisode 2 : Jestro le méchant... le très très méchant

Épisode 3 : Clay Moorington, preux chevalier !

Épisode 4 : Champion de chevalerie

Épisode 5 : Quelle chance d'être Lance !

Épisode 6 : Axl... le perpétuel affamé

Épisode 7 : Le Champion, Aaron !

Épisode 8 : La Parade de Macy

Épisode 9 : Le Courageux, l'Audacieux (et Petit) Seigneur Robin

Épisode 10 : Le Balai maudit

Épisode 11 : Télécommande

Épisode 12 : Attaque de requin

Épisode 13 : La Légende des Nexo Pouvoirs

Épisode 14 : Rixe royale

Épisode 15 : Pluie d'étoiles

Épisode 16 : Sable mouvant

Épisode 17 : Repaire du serpent

Épisode 18 : Force de la nature

Épisode 19 : Lucioles

Épisode 20 : Rock and roll

Épisode 21 : Transformation

Épisode 22 : Aaron skate 'N' fight

Épisode 23 : Unite against evil

Épisode 24 : Macy's amazing race

Épisode 25 : Lance's cool delivery

Épisode 26 : Clay is flying high

Épisode 27 : Axl cooking monsters

Articles connexes 
 Ninjago
 Nexo Knights

Lego Nexo Knights